CRAP peut désigner :
 CRAP, association française de recherche en pédagogie ;
 CRAP, ancien nom du Groupement des commandos parachutistes, dans l'armée française.